Formuła 3000 Sezon 1989 – piąty sezon Formuły 3000. Rozpoczął się 9 kwietnia na torze Silverstone Circuit w Wielkiej Brytanii, a zakończył 22 października we Francji, na torze Dijon-Prenois. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Francuz Jean Alesi. Wśród zespołów najlepsza okazała się francuska ekipa DAMS.

Lista startowa 
Źródło: speedsport-magazine.com

Kalendarz wyścigów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: speedsport-magazine.com
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)

{| class="wikitable" style="font-size:95%; text-align:center"
|- style="background:#f9f9f9" valign="top"
!valign="middle"| Pozycja
!valign="middle"| Kierowca
! SIL
! VAL
! PAU
! ESP
! PER
! BRH
! BIR
! BEL
! LMA
! DIJ
!valign="middle"| Punkty
|-
! 1
|align=left|  Jean Alesi
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|
| align="right"| 39
|-
! 2
|align=left|  Érik Comas
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
| align="right"| 39
|-
! 3
|align=left|  Éric Bernard
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU|bgcolor="#FFFFBF"| 1|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFDF9F"| 3|bgcolor="#DFDFDF"| 2| align="right"| 25
|-
! 4
|align=left|  Marco Apicella
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFDFDF"| 2|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
| align="right"| 23
|-
! 5
|align=left|  Eric van de Poele
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
| align="right"| 19
|-
! 6
|align=left|  Andrea Chiesa
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
| align="right"| 15
|-
! 7
|align=left|  Thomas Danielsson
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
| align="right"| 15
|-
! 8
|align=left|  Martin Donnelly
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#000000" style="color:white"| DK|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
| align="right"| 13
|-
! 9
|align=left|  Eddie Irvine
|NW
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
| align="right"| 11
|-
! 10
|align=left|  Fabrizio Giovanardi
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|NW
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
| align="right"| 9
|-
! 11
|align=left|  Mark Blundell
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|NW
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
| align="right"| 8
|-
! 12
|align=left|  Claudio Langes
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
| align="right"| 7
|-
! 13
|align=left|  Philippe Favre
|bgcolor="#DFDFDF"| 2''|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|
|
| align="right"| 6
|-
! 14
|align=left|  JJ Lehto
|bgcolor="#000000" style="color:white"| DK
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
| align="right"| 6
|-
! 15
|align=left|  Andrew Gilbert-Scott
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
| align="right"| 4
|-
! 16
|align=left|  Alain Ferté
|
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
| align="right"| 3
|-
! 17
|align=left|  Stéphane Proulx
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
| align="right"| 2
|-
! 18
|align=left|  Gary Brabham
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
| align="right"| 2
|-
! 19
|align=left|  Emanuele Naspetti
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
| align="right"| 2
|-
! 20
|align=left|  Gary Evans
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
| align="right"| 2
|-
! 21
|align=left|  Phil Andrews
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
| align="right"| 0
|-
! 22
|align=left|  Perry McCarthy
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|
| align="right"| 0
|-
! 23
|align=left|  Didier Artzet
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! 24
|align=left|  Philippe Gache
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
| align="right"| 0
|-
! 25
|align=left|  Ross Hockenhull
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! 26
|align=left|  Allan McNish
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
| align="right"| 0
|-
! 27
|align=left|  Jacques Goudchaux
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|
| align="right"| 0
|-
! 28
|align=left|  Jean-Denis Délétraz
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
| align="right"| 0
|-
! 29
|align=left|  Mauro Martini
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! 30
|align=left|  Paul Belmondo
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 18
| align="right"| 0
|-
! 31
|align=left|  Franco Scapini
|
|
|
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|
| align="right"| 0
|-
! 32
|align=left|  Éric Chéli
|NW
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|NW
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
| align="right"| 0
|-
! 33
|align=left|  Pedro Chaves
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
| align="right"| 0
|-
! 34
|align=left|  Damon Hill
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|NW
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
| align="right"| 0
|-
! 35
|align=left|  David Velay
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
| align="right"| 0
|-
! 36
|align=left|  Alessandro Zanardi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
| align="right"| 0
|-
! 37
|align=left|  Ukyō Katayama
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 18
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! 38
|align=left|  Enrico Bertaggia
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 19
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! –
|align=left|  Marco Greco
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
| align="right"| –
|-
! –
|align=left|  Massimo Monti
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| –
|-
! –
|align=left|  Domenico Gitto
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
| align="right"| –
|-
! –
|align=left|  Michel Ferté
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
|
|
|
| align="right"| –
|-
! –
|align=left|  Cor Euser
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
|
|
| align="right"| –
|-
! –
|align=left|  Rickard Rydell
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFFF"| NU
| align="right"| –
|-
! –
|align=left|  Dominique Delestre
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|bgcolor="#FFCFCF"| NZ
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| –
|-
!valign="middle"| Pozycja
!valign="middle"| Kierowca
! SIL
! VAL
! PAU
! ESP
! PER
! BRH
! BIR
! BEL
! LMA
! DIJ
!valign="middle"| Punkty
|}Uwagi:'''
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy 

1989
1989 w sportach motorowych